Жван — многозначный термин.

Географические объекты на Украине 
  — река в Винницкой области, приток Днестра.
 Жван — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.

Фамилия 
 Жван, Андрей — народный герой Югославии.

См. также 
 Жвания